

Anno 
 729 o 729 a.C.

Codici 
 729 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Glenlea Astronomical Observatory, di Winnipeg, nello stato canadese di Manitoba

Matematica 
 729 – numero